Alophe steht für 

 Marie-Alexandre Alophe (1812–1883), französischer Fotograf
 Alophe (Gattung), einen fossilen Altweltaffen aus dem Miozän